Игорь Николаевич Кривошеин (2 апреля 1923, Петроград — 3 ноября 1987, Сыктывкар) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Игорь Николаевич Кривошеин родился 2 апреля 1923 года в Петрограде. Участник Великой Отечественной войны.

С 1943 года играл в филиале Коми театра в Ухте в передвижной актёрской труппе.

В 1945—1986 годах был актёром Коми республиканского театра драмы в Сыктывкаре.

Умер  3 ноября 1987 года в Сыктывкаре

Награды и премии 
 Боевые награды.
 Заслуженный артист Коми АССР (1956).
 Народный артист Коми АССР (1960).
 Заслуженный артист РСФСР (19.09.1967).
 Народный артист РСФСР (5.08.1980).
 Государственная премия Коми АССР (1976).

Работы в театре 
 «Лес» А. Н. Островского — Буланов
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлопов
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Швандя
 «На дне» М. Горького — Барон, Лука
 «Сельские вечера» В. Д. Леканова — Митя Гиря
 «Поднятая целина» по М. А. Шолохову — Нагульнов
 «Клоп» В. В. Маяковского — Присыпкин
 «Самый последний день» по Б. Л. Васильеву — Ковалёв
 «Таблетку под язык» А. Е. Макаенка — Каравай
 «В ночь лунного затмения» М. Карима — Дервиш
 «Горячее сердце» А. Островского — Градобоев
 «Тиль» Г. И. Горина по роману Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле» — рыбник Иост
 «Гнездо глухаря» В. С. Розова — Судаков
 «Последние» М. Горького — Яков Коломийцев
 «Порт-Артур» А. Степанова — Звонарёв
 «Кремлёвские куранты» Н. Погодина — Рыбаков
 «Стряпуха» А. Сафронова — Казанец
 «Иван и Мадонна» А. Кудрявцева — Иван

Примечания

Ссылки